Ece ist ein türkischer weiblicher Vorname. Ece ist ursprünglich ein alttürkischer Herrschertitel, und hat die Bedeutung „Die Königin“, „die Herrscherin“, „die Dame“. Im späteren Osmanischen Reich wurde häufiger die Form Valide Sultan verwendet.
Ece tritt auch als Familienname auf.

Namensträger

Vorname 

 Ece Temelkuran (* 1973), türkische Juristin, Journalistin und Schriftstellerin
 Ece Seçkin (* 1991), türkische Popmusikerin

Familienname 
 Arzu Ece (* 1963), türkische Sängerin
 Eda Ece (* 1990), türkische Schauspielerin
 Ihsan Ece (* 1949), deutsch-türkischer Maler und Objektkünstler
 Keriman Halis Ece (1913–2012), türkisches Model und Pianistin
 Meral Hussein-Ece, Baroness Hussein-Ece (* 1953), britische Politikerin (Liberal Democrats)

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname